Эдга́р де (фон) Валь (Edgar de Wahl, Edgar von Wahl) — создатель международного искусственного языка окциденталь (интерлингве).

Биография 
Родился в 1867 году в Ольвиополе (ныне Первомайск Николаевской области, Украина). Балтийский немец из дворянского рода. Учился в Санкт-Петербурге, преподавал физику и математику в Ревеле (ныне Таллин, Эстония). Владел многими европейскими языками. В молодости был приверженцем волапюка.

Сразу после публикации в 1887 году проекта языка эсперанто вступает в переписку с его автором Л. Заменгофом. По его предложению первоначальные коррелятивы времени kian 'когда', tian 'тогда', ĉian 'всегда', омонимичные формам винительного падежа местоименных прилагательных kia 'какой', tia 'такой', ĉia 'всякий', были заменены Заменгофом на kiam, tiam, ĉiam. Перевёл на эсперанто «Княжну Мэри» М. Ю. Лермонтова (1889, второе издание — 1896), став третьим после Заменгофа и Антония Грабовского автором-эсперантистом. Был одним из основателей петербургского общества «Espero», активно участвовал в газете «La Esperantisto».

После того, как в 1894 году были отвергнуты предложенные Заменгофом реформы (частично воплотившиеся позже в языке идо), Э. де Валь покидает эсперанто-движение и работает над созданием нового, более натуралистичного искусственного языка. Внёс ряд улучшений в язык мундолингве Ю. Лотта. В 1906 г. публикует первый вариант собственного лингвопроекта под названием «аули» (Auli, от Auxiliari Lingue International 'вспомогательный международный язык'), ставший основой будущего окциденталя. В 1907 году реформирует язык идиом-неутраль для участия в конкурсе, объявленного Всемирной делегацией по принятию международного языка.

В 1921 году вместе с Я. И. Линцбахом восстанавливает общество «Космоглот(т)», действовавшее в 1916—1918 гг. в Санкт-Петербурге. В 1922 году издаёт первый номер журнала «Kosmoglott», где излагает принципы и грамматические правила нового языка, впоследствии получившего название окциденталь («западный»). В журнале «Kosmoglott» (с 1927 г. — «Cosmoglotta») рассматривались различные лингвопроекты, в 20-е годы он служил довольно плюралистичной трибуной для обсуждения проблем и направлений интерлингвистики («космоглоттики»). Развитие окциденталя Э. де Валь предоставил его носителям. С началом Второй мировой войны его контакты с окциденталистским движением (базировавшимся в нейтральной Швейцарии), стали эпизодическими.

Умер в 1948 году в одном из эстонских санаториев, где провёл последние годы жизни.

Ссылки 
 

Создатели и пропагандисты языков
Переводчики прозы и драматургии на эсперанто
Полиглоты